Антите́зис ( — анти́тесис — «противоположение; противоположность; противоречие; противодействие; антитеза», от  — «против; напротив; вместо» и  — «место; положение; тезис»; ) — суждение, противопоставляемое тезису.

Логика 
Антитезис в логике и философии — суждение, противопоставляемое тезису. При доказательстве от противного доказывание тезиса доказательства осуществляется через опровержение противоречащего ему антитезиса. Тезис и антитезис называются антитетическими суждениями.

Кант 
В философии Канта тезис и антитезис — «двусторонняя видимость» (двусторонняя иллюзия), то есть два противоположных, но одновременно иллюзорных суждения.

Гегель 
Антитезис в философии Г. Гегеля — ступень триады, момент отрицания в диалектическом развитии. Антитезис — отрицание (снятие) исходного момента триады — тезиса — и превращение его в свою противоположность, которое, в свою очередь, отрицается третьим моментом — синтезом, соединяющим в себе особенности двух предыдущих ступеней развития.

Примечания

См. также 
 Триада (Гегель)

Понятия философии Гегеля
Диалектика
Философская логика
Логика